Osoba stojąca na czele rządu. W zależności od ustroju pojęcie to może dotyczyć:
 premiera
 kanclerza
 prezydenta
 monarchy

Politycy według funkcji